Konarzyce peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Konarzyce, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Konarzyce, village de la voïvodie de Podlachie.